Worms hace referencia a varios artículos:

Biología 
 Registro Mundial de Especies Marinas, World Register of Marine Species o WoRMS, base de datos.

Geografía e historia 
 Worms (Alemania), ciudad.
 Worms (Nebraska), en Estados Unidos.
 Dieta de Worms, asamblea de príncipes durante la Reforma protestante. 
 Anexo:Comuneros condenados por el Edicto de Worms de 1520

Informática y entretenimiento 
 Worms (serie), serie de videojuegos de la empresa Team17.
 Worms (videojuego de 1995).
 Worms (videojuego de 2007).